Adauto (cacique)  — líder indígena no noroeste do Rio Grande do Sul
Evandro Adauto da Silva — futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos